Фінга́л — розмовна назва синця під оком.
 Фінгал (Фінн Маккул) — легендарний герой кельтських міфів III ст. н. е.

Топонім 

 Фінгал — адміністративне графство на сході Ірландії.

 Фінгал (Фінгел) — місто в окрузі Барнс штату Північна Дакота.

Див. також 
 Фінгалова печера
 Фінгальська мова

Примітки